Nicola Fitta olasz labdarúgóedző.

Pályafutása 
Miután 2007 márciusában lemondott Gergely Károly a Vác FC vezetőedzői posztjáról, Nagy Tibor és Fitta vette át a kiesés szélén álló csapatirányítását. A Vác FC az év végén kiesett, Fitta pedig távozott Vácról.

Források 
 Lemondott Gergely Károly! 

Olasz labdarúgóedzők
A 20. században született személyek
Élő személyek